L'édition masculine 2017 du tournoi de tennis du Mexique se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Sam Querrey remporte l'épreuve du simple, Jamie Murray et Bruno Soares celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Alexander Zverev, du Canadien Milos Raonic et du Croate Ivo Karlović. Ils sont respectivement remplacés par Adrian Mannarino, Jordan Thompson et Dudi Sela.

Lauréats 
L'Américain Sam Querrey remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Rafael Nadal (6-3, 7-6).

En double, Jamie Murray et Bruno Soares décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à John Isner et Feliciano López (6-3, 6-3). Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Contexte 
Le numéro 2 mondial, Novak Djokovic, est battu en 1/4 de finale par Nick Kyrgios (6-7, 5-7).

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2017 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Mexique (WTA 2017) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2017
Acapulco
Sport au Mexique en 2017
Tennis en février 2017
Tennis en mars 2017